Arras – comune francese del dipartimento del Passo di Calais, nella regione del Nord-Passo di Calais.
 Arras – comune albanese del distretto di Dibër
 Arras-en-Lavedan – comune francese del dipartimento degli Alti Pirenei, nella regione del Midi-Pirenei
 Arras-sur-Rhône – comune francese del dipartimento dell'Ardèche, nella regione del Rodano-Alpi
 Flavio Arras – attore e doppiatore italiano
 Wim Arras – ex ciclista belga